Rodic, Rodić oder Rodič ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Rodić (* 1979), slowenischer Fußballspieler
 Daniel Rodic (* 1991), deutscher Schauspieler
 Milan Rodić (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Radoslav Rodić (* 1950), serbischer Rock- und Folk-Sänger
 Snežana Rodič (* 1982), slowenische Dreispringerin
 Vladimir Rodić (* 1993), montenegrinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gabriel von Rodich (1812–1890) kroatischer Adliger serbischer Abstammung und General